1492 puede referirse a:

 El número 1492.
 El año 1492 d. C.
 El año 1492 a. C..
 1492: La conquista del paraíso, una película dirigida por Ridley Scott.
 Cónclave de 1492, en el cual se eligió a Alejandro VI como pontífice de la Iglesia Católica.